Okręty US Navy o nazwie USS  "Swerve":
 Pierwszy "Swerve" (AM-121) był trałowcem typu Auk, który wszedł do służby w 1944, ale w tym samym roku został zatopiony przez minę.
 Drugi "Swerve" (MSO-495) ex-AM-495, który był w służbie w latach 1957 - 1971.

Swerve